Бедряга — фамилия. 
Предок фамилии этой был подданным княжества Молдавского, который по приглашению графа Румянцева прибыл в Россию с войсками наездников княжества Молдавского; одна ветвь семейства после разграничения губерний, когда часть уезда Воронежской губернии была присоединена к Старобельскому уезду Харьковской губернии, оказалась в Харьковской губернии, другая — осталась в Воронежской губернии. Обе ветви Указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 12 декабря 1889 года за № 3071 были утверждены в дворянстве.

Пять имен этой фамилии значились в алфавитном указателе участников войны 1812 года и были начертаны на одной из досок, установленных на стене первого Храма Христа Спасителя в Москве.

Известные личности 

 Бедряга, Аким Фомич (1738 — не ранее 1778) — офицер Изюмского гусарского полка, подполковник (упоминался А. С. Пушкиным в «Истории Пугачева»); командир Харьковского уланского полка (1774—1778).
 Бедряга, Григорий Васильевич (ок. 1754—1815) — генерал; георгиевский кавалер (1802); командир Ахтырского гусарского полка; шеф Чугуевского казачьего полка.
 Бедряга, Егор Иванович (1773—1813) — полковник Изюмского гусарского полка; георгиевский кавалер (1812).
 Бедряга, Иван Иванович (1781 — после 1829) — генерал-майор; георгиевский кавалер (1823).
 Бедряга, Михаил Григорьевич (1780—1833) — полковник, герой Отечественной войны 1812 года, старший сын Г. В. Бедряги.
 
 Бедряга, Самуил Николаевич (1781—1829) — богучарский уездный предводитель дворянства (1815).
 Бедряга, Сергей Григорьевич (? — 28 сентября 1812) — участник войны 1812 года, средний сын Г. В. Бедряги.
 Бедряга, Яков Владимирович (1854—1906) — зоолог-герпетолог.

 Бедряга, Мария Евграфовна (1789—1830) — писательница, 1-я жена статского советника Фёдора Николаевича Бедряги (1779—1849).

Примечания

Ссылки 
 Генеалогическое древо рода

См. также 
 село Бедряги